skałki – formacja skalna w geomorfologii

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Skałki – część wsi Myślachowice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Skałki – część wsi Tenczynek w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Skałki – część wsi Mników w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Skałki – część wsi Milonki w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Skałki – część wsi Bogucice Pierwsze  w woj. świętokrzyskim w  pow. pińczowskim w gminie Pińczów

Inne 
 Skałki – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Skałki – wapienne ostańce w Przewodziszowicach na Wyżynie Częstochowskiej
 Skałki – wzniesienie na Garbie Tenczyńskim
 Skałki – wzniesienie nad Myśliborzem na Pogórzu Kaczawskim
 Skałki – wzniesienie w miejscowości Zawada na Wyżynie Olkuskiej
 Skałki – wzniesienie w północnej części Miękini
 Skałki – wzgórze w miejscowości Żelazko w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim, gminie Ogrodzieniec
 Skałki – wzgórze w Częstochowie

Zobacz też 
 Skałka